Джова́нни да Веррацца́но (, ;  — ) — итальянский мореплаватель на французской службе, который первым из европейцев проплыл вдоль восточного побережья Северной Америки вплоть до Нью-Йоркской бухты и залива Наррагансетт.

Биография 
Принадлежал к знатному тосканскому семейству. Получив образование во Флоренции, Верраццано поступил на службу во французский флот. Поначалу плавал в Средиземном море. В 1523 году по заданию Франциска I отправился на поиски западного пути «в Китай и Японию».

В начале марта 1524 года Верраццано на корабле «Дофин» (принадлежащем Жану Анго) достиг мыса Страха (Северная Каролина). Оттуда повернул на север и первым из европейцев проплыл через неведомые тогда бухты и заливы Северной Америки. Окончилось его путешествие на Ньюфаундленде всего за несколько месяцев до того, как в те воды наведался Эштеван Гомиш, португалец на испанской службе.

По возвращении в Дьеп (8 июля 1524 года) Верраццано описал своё путешествие в послании к королю, которое, впрочем, изобилует неточностями.

В 1527 году плавал в Бразилию за красным сандалом, а весной 1528 года вместе с братом Джироламо направился на исследование Флориды и Багамских островов.

Путешественники бросили якорь в бухте одного из Антильских островов (вероятно, Гваделупа), но после высадки на берег были перебиты враждебно настроенными индейцами. Принято считать, что Верраццано был съеден каннибалами.

Репутация 

Насчёт подлинности послания Верраццано королю долгое время шли споры, ведь, курсируя вдоль восточного побережья Америки, он не заметил ни Гудзона, ни Чесапикского залива, зато у побережья Каролины нашёл несуществующее «море Верраццано», которое с подачи его брата-картографа надолго стало атрибутом карт Америки.

Англичане не придавали значения плаванию Верраццано и старались лишний раз не вспоминать о нём, так как все открытые им земли он объявил собственностью французской короны. По этой причине и в США репутация первооткрывателя Новой Англии закрепилась за британцем Хадсоном.

Только после Второй мировой войны стали предприниматься усилия по восстановлению исторической справедливости, и имя Верраццано вернулось из забвения. В честь итальянского путешественника названы мост Верразано, соединяющий Бруклин со Статен-Айлендом, а также 2200-метровый мост через Наррагансеттский залив. День высадки Верраццано на Статен-Айленд (7 апреля) отмечается в Нью-Йорке как «день Верраццано».

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 439 (Вераццани или Верацано, Iоаннъ).
 Джованни Верраццано в Британской энциклопедии
 Giancarlo Masini, Iacopo Gori. How Florence Invented America: Vespucci, Verrazzano, & Mazzei and Their Contribution to the Conception of the New World. ISBN 1-56886-060-9.

Мореплаватели Италии
Мореплаватели Франции
Исследователи Америки
Жертвы каннибализма